

Здания и сооружения 

Уфа отличается сочетанием как памятников архитектуры, так и современных зданий.

Исторические здания

Современные здания

ВУЗы

Памятники

Музеи

Кинотеатры и театры

Дворцы

Спортивные сооружения

Религиозные сооружения

Церкви

Мечети

Парки

Торгово-развлекательные центры

Колёса обозрения

Другие достопримечательности

Ссылки 
 Объекты культурного наследия Уфы
 Исчезающее наследие: советские мозаики Уфы. Адель Нигматзянова. likes.ru. 26.08.2018

Примечания 

 Архитектура Уфы. Очерки. - http://vk.com/club153036324

 Семенова С. Как строилась и жила губернская Уфа. Очерки. - Уфа. Восточный университет, 2004.- 100 с. - 500 экз. - ISBN 5-87865-297-8 Отрывки были опубликованы - Бельские просторы. №5 2006 http://hrono.info/text/2006/semen05_06.html

Достопримечательности Уфы